Di seguito una lista di asteroidi dal numero 500001 al 501000 con data di scoperta e scopritore.

500001-500100 

|-
| 500001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500002 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500004 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500007 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500009 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500011 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500012 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500014 - ||  ||  || WISE
|-
| 500015 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500016 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500017 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500018 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500019 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500022 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500023 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500025 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500030 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500032 - ||  ||  || OAM
|-
| 500033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500035 - ||  ||  || OAM
|-
| 500036 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500039 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500040 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500042 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500043 - ||  ||  || WISE
|-
| 500044 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500048 - ||  ||  || CSS
|-
| 500049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500055 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500056 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500059 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500060 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500061 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500062 - ||  ||  || CSS
|-
| 500063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500067 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500068 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500069 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500073 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500074 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500076 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500078 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500080 - ||  ||  || CSS
|-
| 500081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500091 - ||  ||  || CSS
|-
| 500092 - ||  ||  || CSS
|-
| 500093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500094 - ||  ||  || CSS
|-
| 500095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

500101-500200 

|-
| 500101 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500103 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500105 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500106 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500119 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 500120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500121 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500128 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500135 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500136 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500137 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500138 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500140 - ||  ||  || CSS
|-
| 500141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500144 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500145 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500152 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500154 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500155 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500156 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500164 - ||  ||  || OAM
|-
| 500165 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500170 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500171 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500177 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500181 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500183 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500188 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500190 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500192 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500199 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500200 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

500201-500300 

|-
| 500201 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500206 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500217 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500218 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500219 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500220 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500222 - ||  ||  || OAM
|-
| 500223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500226 - ||  ||  || OAM
|-
| 500227 - ||  ||  || CSS
|-
| 500228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500234 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500235 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500236 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500238 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500242 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500249 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500250 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500257 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500262 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500263 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500264 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500266 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500267 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500268 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500269 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500270 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500272 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500275 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 500276 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500277 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500278 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500280 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500286 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500288 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 500289 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500293 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500294 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500295 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500296 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500297 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

500301-500400 

|-
| 500301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500304 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500308 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500310 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500313 - ||  ||  || OAM
|-
| 500314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500315 - ||  ||  || CSS
|-
| 500316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500317 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500318 - ||  ||  || CSS
|-
| 500319 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500323 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500324 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500325 - ||  ||  || CSS
|-
| 500326 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500334 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500335 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500341 - ||  ||  || CSS
|-
| 500342 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500343 - ||  ||  || CSS
|-
| 500344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500348 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500350 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500355 - ||  ||  || CSS
|-
| 500356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500360 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500362 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500366 - ||  ||  || CSS
|-
| 500367 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500369 - ||  ||  || WISE
|-
| 500370 - ||  ||  || OAM
|-
| 500371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500375 - ||  ||  || WISE
|-
| 500376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500384 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500393 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500396 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500397 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

500401-500500 

|-
| 500401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500426 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500429 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500438 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500440 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500443 - ||  ||  || WISE
|-
| 500444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500472 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500474 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500475 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500476 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500480 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500483 - ||  ||  || OAM
|-
| 500484 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500486 - ||  ||  || CSS
|-
| 500487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500490 - ||  ||  || WISE
|-
| 500491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500495 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500498 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

500501-500600 

|-
| 500501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500505 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500514 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500518 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500522 - ||  ||  || CSS
|-
| 500523 - ||  ||  || CSS
|-
| 500524 - ||  ||  || CSS
|-
| 500525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500526 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500527 - ||  ||  || CSS
|-
| 500528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500529 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500531 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500540 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500541 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500544 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500545 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500546 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 500547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500555 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500560 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500561 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500565 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500566 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500577 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500578 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500579 - ||  ||  || WISE
|-
| 500580 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500582 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500584 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500585 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500590 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500593 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

500601-500700 

|-
| 500601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500604 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500605 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500609 - ||  ||  || CSS
|-
| 500610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500618 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500623 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500632 - ||  ||  || OAM
|-
| 500633 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500635 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500636 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500637 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500638 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500642 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500645 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500646 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500647 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500651 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500653 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500657 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500663 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500667 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500669 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500670 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500672 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500678 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500681 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500682 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500683 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500686 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500689 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500693 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

500701-500800 

|-
| 500701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500707 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500715 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500719 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500727 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500730 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500733 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500739 - ||  ||  || CSS
|-
| 500740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500742 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500743 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500744 - ||  ||  || CSS
|-
| 500745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500749 - ||  ||  || CSS
|-
| 500750 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500752 - ||  ||  || CSS
|-
| 500753 - ||  ||  || CSS
|-
| 500754 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500755 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500756 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500757 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500759 - ||  ||  || OAM
|-
| 500760 - ||  ||  || CSS
|-
| 500761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500762 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500765 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500770 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500771 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500773 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500774 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500778 - ||  ||  || WISE
|-
| 500779 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500783 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500784 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500788 - ||  ||  || CSS
|-
| 500789 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500792 - ||  ||  || WISE
|-
| 500793 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500796 - ||  ||  || CSS
|-
| 500797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

500801-500900 

|-
| 500801 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500807 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500809 - ||  ||  || OAM
|-
| 500810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500812 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500814 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500817 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500818 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500820 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500821 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500822 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500826 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500827 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500828 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500829 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500830 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500831 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500832 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500833 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500834 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500835 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500836 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500837 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500838 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500839 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500840 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500842 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500845 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500847 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500852 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500853 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500854 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500856 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500858 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500862 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500863 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500865 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500867 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500869 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500871 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500872 - ||  ||  || OAM
|-
| 500873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500874 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500876 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500877 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500878 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500879 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500880 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500881 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500882 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500883 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500884 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500885 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500886 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500887 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500888 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 500889 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500890 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500892 - ||  ||  || WISE
|-
| 500893 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500895 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500896 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500899 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

500901-501000 

|-
| 500901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500909 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500911 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 500912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500913 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500915 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500916 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500918 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500919 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500920 - ||  ||  || CSS
|-
| 500921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500922 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500923 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500924 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500925 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500926 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500931 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500934 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500936 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500937 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500938 - ||  ||  || OAM
|-
| 500939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500941 - ||  ||  || WISE
|-
| 500942 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500943 - ||  ||  || CSS
|-
| 500944 - ||  ||  || OAM
|-
| 500945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500946 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500948 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500950 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500951 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500954 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500955 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500956 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500957 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500959 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500960 - ||  ||  || CSS
|-
| 500961 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500964 - ||  ||  || CSS
|-
| 500965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500966 - ||  ||  || CSS
|-
| 500967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500970 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 500971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500972 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500974 - ||  ||  || CSS
|-
| 500975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500977 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500978 - ||  ||  || CSS
|-
| 500979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500980 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500981 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500982 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500983 - ||  ||  || CSS
|-
| 500984 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500991 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 500993 - ||  ||  || CSS
|-
| 500994 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 500996 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 500997 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500998 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 500999 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501000 - ||  ||  || WISE
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0500001